«Місія нездійсненна» (англ.  Mission: Impossible) — серія фільмів-бойовиків, що складається з шести частин, які випускалися більше 20 років з 1996 по 2018 рік і заснована на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету — історія агента Ітана Ханта, якого протягом всієї серії грає Том Круз.

Актори і персонажі 
Про таблиці:

 Темно-сірий колір — персонаж не з'являється, білий — з'являється.

Знімальна група

Гонорари Тома Круза у фільмах «Місія нездійсненна»

Прийом

Реакція критиків

Рейтинг Box Office Mojo

Примітки 

Кіносерії
Фільми-бойовики США
Фільми 2018
Фільми за алфавітом
ЦРУ в художніх творах